Osoby o tym nazwisku:
 Carlos Riquelme – paragwajski piłkarz
 Juan Román Riquelme – argentyński piłkarz
 Larissa Riquelme – paragwajska modelka i aktorka
 Pablo Lizama Riquelme – rzymskokatolicki duchowny